Miejscowości w USA:
 Northridge – miejscowość w Kalifornii
 Northridge – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Northridge – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr